В одиночному розряді тенісного турніру Generali Ladies Linz 2005, який проходив в рамках Туру WTA 2005, Надія Петрова здобула титул, у фіналі перемігши Патті Шнідер 4-6, 6-3, 6-1.

Сіяні гравчині 

Відсутня
 Олена Дементьєва (2-ге коло)
 Надія Петрова (переможниця)
 Патті Шнідер (фінал)

 Олена Лиховцева (1-ше коло)
 Даніела Гантухова (чвертьфінал)
 Єлена Янкович (1-ше коло)
 Ана Іванович (півфінал)
 Татьяна Головін (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Linz Open